Meldi bezeichnet:

 Officine Meccanica Giuseppe Meldi, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Meldi (Kelten), gallischer Stamm